Sáez puede referirse a:

Clérigos y santos
Antonio Sáez de Ybarra, beato y mártir español.
Pedro Segura y Sáez, cardenal español.
Víctor Damián Sáez eclesiástico y político español.

Segundo apellido
Héctor Valdivielso Sáez, santo argentino-español (San Benito de Jesús).

Políticos
Raúl Sáez, político chileno.
Amalia Sáez política venezolana.
Simón Sáez Mérida, político venezolano.
Mariano Sáez Morilla, político español.
Pedro Sáez Montejo político cubano.

Segundo apellido
José del Castillo Sáez de Tejada, político y militar español.
Leonidas Romero Sáez, político chileno.
Luis Sáez de Ibarra y Sáez Urabain, político español.
Ricardo Valenzuela Sáez, político chileno.
Carlos Mendoza y Sáez de Argandoña, político español.

Científicos
Cosme García Sáez, inventor español.
Llorenç Sáez botánico español.
Hugo Sáez Contreras diseñador de software, Chileno

Segundo apellido
Francisco de Paula Martínez y Sáez zoólogo y entomólogo español.

Personalidades de la cultura, la literatura y el arte
Vanesa Sáez periodista española.
Faustina Sáez de Melgar, escritora y periodista española.
Fernando Sáez Aldana escritor español.
Miguel Ángel Sáez Gutiérrez «Marino» escritor de Estados Unidos.
Asensio Sáez García escritor y pintor español.
Luis Sáez pintor español.
Juanjo Sáez, dibujante español.
Carlos Federico Sáez pintor uruguayo.
Manuel Sáez diseñador argentino.
Piru Sáez actor y cantante argentino.
Javier Sáez cantante español.
Lucrecia Pérez Sáez cantante cubana.
Viviana Sáez actriz argentina.
Irene Sáez, miss venezolana.

Segundo apellido
José Luis Sampedro Sáez, escritor español.

Deportistas
Rafael Sáez entrenador de fútbol español.
Ramón Sáez Marzo ciclista español.
Iñaki Sáez futbolista español.
Lorenzo Sáez futbolista argentino.
Ricardo Sáez jugador de béisbol mexicano.
José Luis Sáez presidente de la Federación Española de Baloncesto.
Jorge Sáez futbolista español.
Esteban Sáez, futbolista chileno.

Segundo apellido
Pau Gasol Sáez, jugador de baloncesto español.
Marc Gasol Sáez, jugador de baloncesto español.
Vicente Gil Sáez, jugador de baloncesto español.

Instituciones
Grupo Sáez Merino

Topónimo
Los Sáez (San Pedro del Pinatar)